Jan Krajewski (poeta) (zm. ok. 1615) – poeta okolicznościowy
 Jan Krajewski (zm. 1887) – drzeworytnik warszawski
 Jan Krajewski (1870-1932) – polski duchowny rzymskokatolicki, pierwszy rektor WSD w Łodzi